Condor kan syfta på:
 Soko J-22 Orao, ett lätt  jugoslaviskt attackplan (1974)
 Orao (berg), Montenegro